Gazeta Lecka
 Gazeta Lekarska
 Gazeta Literacka
 Gazeta Lokalna
 Gazeta Lubelska
 Gazeta Lubuska
 Gazeta Ludowa
 Gazeta Lwowska
 Germanischer Lloyd
 grupa liniowa
 Gwardia Ludowa
 GL – kanton Glarus w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)